Война миров:

 «Война миров» — роман Герберта Уэллса.
 
 «Война миров» — радиопостановка 1938 года по роману.
 «Война миров» — рок-опера 1978 года по роману.
 «Война миров» — картина Николая Копейкина.

См. также 

 «Война миров Z» () — постапокалиптический боевик 2013 года по одноимённому роману Макса Брукса.
 «Война миров Зиммерман» — третья серия семнадцатого сезона «Южного Парка», пародия на «Войну миров Z».
 «Война миров» — российский перевод названия компьютерной игры Earth 2150.